Come and Get It puede referirse a:

 Come and Get It, película de 1936, también conocida como Rivales.
 Come and Get It, álbum de Rachel Stevens.
 «Come and Get It», canción de Badfinger.
 «Come & Get It», canción de la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez.